Орконес има више значења:

 Орконес, Барбечос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Орконес (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Орконес (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Орконес (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику